Turniej curlingowy Skins Game Casino Rama Curling Skins Game 2010 został rozegrany w dniach 16 – 17 stycznia 2010 w Casino Rama w Rama, Ontario.

W turnieju wzięły udział 4 męskie zespoły. Dwa z nich (Martin i Murdoch) zmierzyły się w lutowych Igrzyskach Olimpijskich. 

W turnieju tym nie liczy się wielkość wygranej tylko sam fakt wygrywania endów i całego meczu. Wygranie danego enda drużyna inkasuje odpowiednią ilość pieniędzy, w puli nagród jest 100 000 dolarów kanadyjskich.

By wygrać end drużyna z hammerem musi dobyć co najmniej 2 kamienie, drużyna bez ostatniego kamienia musi przejąć partię. W przypadku gdy drużyna kończąca wygra jednym punktem end jest remisowany a pula nagród przechodzi na następny end. Po zblankowanym endzie przywilej ostatniego kamienia otrzymuje druga drużyna.

Turniej wygrała szkocka drużyna Davida Murodcha wygrywając łącznie 70 500 CAD, w finale pokonała Randy'ego Ferbeya.

Drużyny

Wyniki

Finał 
17 stycznia 2010; 13:00

Półfinały

Draw to the button 
Przed rozpoczęciem półfinałów rozegrano draw to the button, którego zwycięzca wygrał 1 000 CAD.
 Kevin Martin - 17,1 cm
 Glenn Howard - 64 cm
 Randy Ferbey - 74,3 cm
 David Murdoch - 210,8 cm

Zobacz też 
 Sezon 2009/2010 w curlingu

Bibliografia 
 TSN Curling Skins Game 2010 

2010 w curlingu
Curling w Kanadzie